Рахматулла Мухаджир (1923—1979) () родился в Абдул-Азиме, недалеко от Кашана, Иран. Он был сыном Хафизуллы Хана и Исмат Ханум, преданных бахаи из семей, самоотверженно служивших Вере. У него было два брата и пять сестёр. Он вырос в доме, который часто становился центром деятельности бахаи. Даже в детские годы Рахмат был хорошим учителем Веры, приводившим на встречи, посвящённые изучению принципов Веры, своих школьных товарищей или даже владельца магазина на углу. Он был членом Молодёжного комитета бахаи и часто проводил каникулы, путешествуя по Ирану и посещая святые места бахаи. Когда ему было девять лет, его семья вынуждена была переехать в Тегеран из-за фанатиков-мусульман, призывавших исламское духовенство не признавать Веру Бахаи. Окончив школу, Рахмат два года был пионером в провинции Азербайджан. Там он проводил детские и подростковые классы, а также углубления. Затем он вернулся в Тегеран для обучения в медицинской школе, но часто прерывал свои занятия и помогал выполнять задачи Сорокапятимесячного плана Национального Духовного Собрания Бахаи Ирана. Он стал секретарём Национального комитета по пионерам. После того, как план был выполнен, Рахмат вернулся к своим медицинским занятиям и с успехом завершил обучение в 1952 году.

Несколькими месяцами ранее Рахматулла женился на Иран Фурутан; свадьба состоялась 15 октября 1951 года. После окончания учёбы он хотел отправиться пионером в Саудовскую Аравию, но Хранитель посоветовал ему отложить этот переезд из-за проблем со здоровьем его жены. Так он стал практикующим врачом в Исфахане. Позже в том же году Рахматулла вместе со своей женой смогли поехать на паломничество, где несколько раз встречались с Хранителем и разговаривали об островах в Тихом океане и Малайзии. Паломничество к Святым Усыпальницам вновь пробудило в нём желание стать пионером. На Азиатской конференции 1953 года в Нью-Дели Национальное Духовное Собрание Бахаи Австралии и Новой Зеландии объявило, что на Ментавайские острова требуется врач. Рахматулла вместе с женой продали всё своё имущество и отправились на пионерский пост. В феврале 1954 года они прибыли на остров Сиберт. Хранитель объявил их Рыцарями Бахауллы. Рахматулла устроился на работу в Индонезийское министерство здравоохранения, получил гринкарту и с большой радостью был отправлен на Ментавайские острова, поскольку желающих работать там врачом не было, принимая во внимание полное отсутствие инфраструктуры и непростые климатические условия.

Местные жители Ментавайских островов раньше не сталкивались с современной медициной и практически все страдали от тропических заболеваний. Специализацией Рахматуллы была профилактическая медицина, здесь он собирался разработать методы борьбы с малярией и другими тропическими заболеваниями. Он не только обучал Вере, но и улучшал жизнь населения. Рахмат любил этих татуированных местных жителей так, будто они были его близкими родственниками. Он часто принимал участие в их местных ритуальных церемониях, стараясь не мешать им. Он даже наносил на лицо ритуальную краску, прежде чем обследовать больного. Рахматулла научил их базовым принципам гигиены и вскоре они уже обращались к нему за советом по любому вопросу. Количество местных бахаи увеличивалось. Он помог им построить новые деревни с новейшими системами канализации, а также центр бахаи. Местные похоронные ритуалы, состоявшие в вывешивании покойников на деревья, были заменены ритуалами в соответствии с законами Веры.

Рахматулла часто отправлялся вглубь джунглей вдоль ручьев, где он брёл по пояс в воде и грязи, страдая от гнуса. Он шёл изо дня в день, ночуя на циновке на земле. Он заразился самой страшной формой тропической малярии и чудом остался жив. Единственным средством связи с остальным миром была почтовая правительственная лодка, которая курсировала только один раз в 6 — 8 недель. Когда он получал письма от Хранителя, они вдохновляли его и поддерживали его дух следующие два месяца. Больше всего он радовался, когда местные жители деревень становились бахаи.

Хранитель посвятил Рахматулле множество молитв и удостоил его высокой оценки, назвав истинным пионером. Рахмат предпринял путешествие в Джакарту, чтобы помочь с покупкой Национального Хазират аль-Кудс. В октябре 1957 года он был возведён в ранг Десницы Дела Божиего в числе последних, удостоенных этого звания.

Когда пришла телеграмма о кончине возлюбленного Хранителя, Рахматулла находился в поездке по обучению в деревнях Явы. Дела Веры находились в критическом положении, и, несмотря на его желание остаться на посту пионера, необходимость заставила его покинуть острова. Десницы Дела Божиего, находившиеся на Святой Земле, провели месяц в молитвах, убеждая Рахматуллу покинуть людей, которых он так любил и которым служил всё это время. В течение четырёх лет его служения на Ментавайских островах количество бахаи возросло более чем до 4 тыс.; образовалось 33 Местных Духовных Собрания, три из которых были сформированы при наличии ровно девяти взрослых членов общины. Была организована детская школа бахаи. На языке ментаваи вышел буклет о Вере Бахаи. Это был первый письменный документ на этом языке.

С 1958 по 1979 годы он неоднократно посещал национальные центры бахаи и путешествовал в отдалённые районы, обучая Вере целые деревни. Поддерживая свою теорию о том, что всё население деревень целиком должно принимать религию бахаи, он утверждал, что тогда удастся избежать проблем в будущем при установлении образа жизни бахаи.

В 1960 году Рахматулла посетил Филиппины, с успехом проведя большую работу по обучению. Он много раз посещал разные общины бахаи, помогая им в углублении и консолидации. В Индии происходили те же процессы: в 1961 году там было 850 бахаи, а в 1963 — уже 65 тысяч. В ноябре 1979 года он сообщил в «Вестник бахаи» о покупке жителями деревни Хазират аль-Кудс и открытии школы бахаи для детей. Это стало началом основания Школы Раббани. Благодаря его усилиям также был открыт Институт Фаизи близ Индора.

В 1971 году он приехал на первую Молодёжную Конференцию Западной Азии за несколько дней до её начала и призвал молодёжь пойти в колледжи и университеты для провозглашения и обучения Вере. Результатом стало 700 новых деклараций. Он вдохновил Издательский Совет на выпуск книг по низким ценам на всех индийских и других языках, которые могли бы пригодиться в большинстве областей для обучения Вере. Задуманный им информационный буклет пользовался успехом во всём мире. Он появлялся на телевидении и участвовал в радиопередачах; был принят Его Высочеством Малиетоа Танумафили II, главой Западного Самоа. Он был членом четырёх составов Международного Совета с 1963 по 1978 год и участвовал в Межконтинентальной Конференции по обучению в 1978 года.

Несмотря на очень сильную усталость, Рахматулла направился в Эквадор, чтобы принять участие в специальной конференции по обучению, организованной Континентальной Коллегией Советников Южной Америки, проводимой в Кито. На второй день конференции у него случился сердечный приступ. Советник Масуд Хамси, его давний друг и частый спутник в поездках, был с ним, когда Бог призвал его к Себе. Последними словами Рахматуллы было: «Йа-Баха-Ул-Абха» («Славен будь Господь Преславный»). В правой руке он сжимал шёлковый кошелёк с несколькими прядями волос Бахауллы, которые он всегда носил с собой около сердца.

Десница Дела Божиего Рахматулла Мухаджир был похоронен вблизи Кито, этого похожего на драгоценный камень города, расположенного в Андах.

Литература

Ссылки 
 BWNS: Heroic life inspires conference
 Rahmatu'llah Muhajir: Hand of the Cause of God - the Treasure of All Humanity by Richard Francis, 1998
 Raḥmatu'lláh Muhájir, photograph from Bahá'í Media Bank.

Вера Бахаи
Религиозные организации
Иранские бахаи
Десницы Дела Божиего